Roubaud ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Roubaud (* 1929), Maler 
 Benjamin Roubaud (1811–1847), französischer Maler
 Francois Felix Roubaud (1825–1876), französischer Maler und Bildhauer
 Franz Roubaud (1856–1928), russischer Maler
 Jacques Roubaud (* 1932), französischer Schriftsteller und Mathematiker

 Louis Auguste Roubaud (1828–1906), französischer Bildhauer
 Noelle Roubaud (1890/1895–1982), marokkanischer Maler 
 Suzanne Roubaud (1907–1993), französische Englischlehrerin und Mitglied der Résistance
 Sylvia Roubaud (* 1941), deutsche Malerin